O'Donnell est un nom propre irlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 
O'Donnell est un patronyme d'origine irlandaise (gaélique : Ó Dónaill ou Ó Dómhnaill). Il est notamment porté par :
 Cassandra O'Donnell, romancière française ;
 Catherine O'Donnell (1996-), joueuse anglaise de rugby à XV ;
 Cathy O'Donnell (1923-1970), actrice américaine ; 
 Chris O'Donnell (1970-), acteur et producteur américain ;
 Christine O'Donnell (1969-), femme politique américaine ;
 Claud O'Donnell (1886-1953), joueur de rugby australien ;
 Damien O'Donnell (1967-), réalisateur et scénariste irlandais ;
 Daniel O'Donnell (1961-), chanteur irlandais ;
 Enrique José O'Donnell (1769-1834), militaire espagnol d'origine irlandaise ;
 Fred O'Donnell (1949-), joueur de hockey sur glace canadien ; 
 Gregory O'Donnell (1952-), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Hugh Roe O'Donnell, comte de Tyrconnell (1572-1602), révolté contre l'Angleterre ;  
 James O'Donnell (1774-1830), architecte américain ;
  (1715-1771), militaire autrichien ;
 Keir O'Donnell (1978-), acteur américain ;
 Kevin O'Donnell (1950-2012), écrivain américain de science-fiction ;
 Lawrence O’Donnell (1951-), journaliste américain ;
 Leopoldo O'Donnell (1809-1867), militaire et homme politique espagnol ;
 Lillian O'Donnell (1926-2005), autrice américaine de roman policier ;
 Martin O'Donnell (1955-), compositeur américain ;
 Maximilian Karl Lamoral O'Donnell (1812-1895), militaire autrichien ;
 Neil O'Donnell (1966-), joueur américain de football américain ; 
 Patrick O'Donnell (1856-1927), cardinal irlandais ;
  :
 Peter O'Donnell (1920-2010), écrivain anglais ;
 Peter O'Donnell  (1939–2008), skipper australien ;
 Peter O'Donnell  (1924-), homme politique américain ;
 Phil O'Donnell (1972-2007), footballeur écossais ;
 Rodney O'Donnell (1956-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Roger O'Donnell (1955-), musicien anglais ;
 Rosie O'Donnell (1962-), actrice et productrice américaine ;
 Ruby O'Donnell (2000-), actrice britannique ;
 Sean O'Donnell (1971), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Spec O'Donnell (1911-1986), acteur américain ;
 Steven O'Donnell (1963-), acteur anglais ; 
 Timothy O'Donnell (1980-), triathlète américain

Personnage de fiction 
 Wolf O'Donnell, un personnage de la série de jeu vidéo Star Fox.

Toponyme 

 O'Donnell, ville du Texas aux États-Unis ;
 O'Donnell, station de la ligne 6 du métro de Madrid, en Espagne.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme irlandais